Wickler steht für:
 Wickler (Tortricidae), Familie innerhalb der Ordnung der Schmetterlinge
 Wickler, Hilfsmittel zur Lockung von Haaren, siehe Lockenwickler#Lock- und Glättungsmethoden

Wickler ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Wickler (* 1995), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Konrad Wickler (1935–2011), deutscher Kameramann, Fotograf und Dokumentarfilm-Produzent.
 Wolfgang Wickler (* 1931), deutscher Zoologe, Verhaltensforscher und Publizist